MoDem kan syfta på:

modem – en hårdvaruprodukt vilken används för att ansluta digital utrustning till en analog förbindelse
Mouvement démocrate – ett politiskt parti i Frankrike